Landkreis Wolfenbüttel is een Landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km². Wolfenbüttel bestaat uit twee delen die van elkaar gescheiden worden door de kreisfreie stad Salzgitter.

Steden en gemeenten 

De volgende steden en gemeenten liggen in de Landkreis:

 Eenheidsgemeenten
 Cremlingen
 Schladen-Werla
 Wolfenbüttel

Samtgemeinden met deelnemende gemeenten
 =bestuurszetel

Herindelingen 
 Op 1 november 2011 werd de gemeente Achim opgeheven en bij Börßum gevoegd.
 Met ingang van 1 november 2013 werd de Samtgemeinde Schladen in de eenheidsgemeente Schladen-Werla omgezet.

Gemeentevrije gebieden 
In het district liggen 3 gebieden die tot geen enkele gemeente behoren, dit zijn:

 Am Großen Rhode (5,79 km²/0 inwoners)
 Barnstorf-Warle (1,29 km²/0 inwoners)
 Voigtsdahlum (5,77 km²/0 inwoners)

Zie ook 
 Asse

Landkreis in Nedersaksen